El término "ingeniero" puede referirse a las siguientes personas:

 Un profesional formado en o que practica la ingeniería;
 un ingeniero militar (o zapador), un trabajador de combate dedicado a construcción de puentes y otras estructuras; o
 un ingeniero de vuelo, la persona que asiste al piloto en lo referente al funcionamiento del avión, en vuelo y en tierra.
 un ingeniero de sistemas, en el entorno de los SI estudia y comprende la realidad, con el propósito de implementar u optimizar sistemas complejos.

Enlaces externos